Název Olší má více sídel:
 Olší (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov
 Olší (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava
 Olší (Chabeřice) – část obce Chabeřice v okrese Kutná Hora
 Olší (Opařany) – část obce Opařany v okrese Tábor
 Olší nad Oslavou – část města Velké Meziříčí v okrese Žďár nad Sázavou
 Olší (Brno) –  ulice v Brně, v Maloměřicích, dělnická kolonie
 Olší (Horní Dubenky) – základní sídelní jednotka obce Horní Dubenky, okres Jihlava

…nebo také vodní tok:
 Olší (potok) – pravostranný přítok Oltyňského potoka v okrese Tábor

Související články 
 Olše
 Olšina

Externí odkazy